Burgkirchen peut faire référence à :
 Burgkirchen, commune autrichienne du district de Braunau am Inn, en Haute-Autriche ;
 Burgkirchen an der Alz, commune allemande de l'arrondissement d'Altötting, en Bavière.